Aasgaard oder Åsgård ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Gullvåg Aasgaard (* 1975), norwegische Schauspielerin und Sängerin
 Jens Aasgaard (* 1990), norwegischer E-Sportler
 Johan Arnd Aasgaard (1876–1966), norwegisch-US-amerikanischer Theologe und Unternehmer
 Kåre Aasgaard (* 1933), norwegischer Fußballspieler
 Reidar Åsgård (* 1955), norwegischer Theologe und Hochschullehrer
 Torleif Aasgaard  (1888–1953), norwegischer Unternehmer

Siehe auch:
 Asgard
 Aagaard
 Åsgårdstrand, Badeort und ehemalige Künstlerkolonie in Südnorwegen